Tribal-klass kan avse:

 Tribal-klass (1905), en brittisk fartygsklass bestående av 12 jagare i Royal Navy
 Tribal-klass (1936), en brittisk fartygsklass bestående av 27 jagare i Royal Navy, Royal Canadian Navy och Royal Australian Navy
 Tribal-klass (fregatt), en brittisk fartygsklass bestående av sju fregatter i Royal Navy
 Iroquois-klass, en kanadensisk fartygsklass också känd som Tribal-klass.